Стевенен () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Стевенен, Жан-Франсуа (1944—2021) — французский актёр.
 Стевенен, Сагамор (род. 1974) — французский актёр театра и кино.